siebenbürgisch steht für:

 die rumänische Region Siebenbürgen betreffend
 Siebenbürgisch-Sächsisch, deutscher Dialekt in Rumänien
 Siebenbürgische Küche, Kochstil und Spezialitäten in Siebenbürgen